Санкт-Петербургский журнал — название нескольких периодических печатных изданий.

 Санкт-Петербургский журнал (1798) — российский журнал издававшийся на русском языке в Санкт-Петербурге в 1798 году.
 Санкт-Петербургский журнал (1804—1809) — российский журнал издававшийся на русском языке в Санкт-Петербурге в 1804—1809 гг.

Примечания